Osoby o tym nazwisku:
 Anna Nordqvist – szwedzka golfistka
 Björn Nordqvist – szwedzki piłkarz
 Rasmus Nordqvist – duński polityk i projektant mody